

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hasm“ beginnt.

Hasm 



Hasma 
 Hasman, Zdeněk (* 1938), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Hasmandová, Vojtěcha (1914–1988), tschechische Generaloberin der Borromäerinnen und Selige der Katholischen Kirche
 Hasmann, Gabriele (* 1968), österreichische Autorin, Ghostwriterin, Lektorin, Literaturagentin, Journalistin und Pressetexterin